«Contigo hasta el final» (С тобой до самого конца) — песня в исполнении испанской группы «El Sueño de Morfeo», с которой они представляли Испанию на конкурсе песни «Евровидение 2013». Авторами песни являются Давид Фейто, Ракель дель Росарио и Хуан Луис Суарес.

Позиции в чартах

Примечания 

Песни Испании на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2013»